Sexy — мини-альбом украинского артиста Андрея Данилко, выступающего в образе Верки Сердючки. Альбом был выпущен 4 сентября 2020 года на лейбле Mamamusic.

Об альбоме 
Свой последний студийный альбом Doremi Doredo Верка Сердючка выпустила ещё в далёком 2008 году. Про новый альбом Андрей Данилко рассказал в феврале 2020 года, в интервью он признался, что Сердючка является желанным гостем на различных «евровечеринках», однако певец устал 12 лет выступать с одним и тем же номером, поэтому было принято решение выпустить новый англоязычный альбом. В декабре 2019 года был выпущен сингл «Make It Rain Champagne», который стал популярным у отечественных слушателей.

Релиз альбома должен был состояться накануне «Евровидения-2020», однако был отложен из-за отмены конкурса и пандемии COVID-19. О выходе нового альбома стало известно 1 сентября 2020 года, когда Сердючка опубликовала на своей странице в Instagram пост с датой выхода — 4 сентября. Сердючка заявила, что альбом посвящается всем фанатам «Евровидения», а также призван дать немного солнечного тепла в этот тёмный год.

Работа над альбомом велась в Швеции. Над ним работали Андреас Эрн, Крис Уэйл и Питер Бострём.

На церемонии YUNA 2021 песня «Make It Rain Champagne» была номинирована в категории «Лучшая песня на иностранном языке».

Список композиций

Примечания

Ссылки 

Мини-альбомы 2020 года
Альбомы Верки Сердючки
Альбомы Mamamusic